André Pradels (1878-1916) : compositeur français, fils du suivant,
 Octave Pradels (1842-1930) : poète, romancier, vaudevilliste et parolier français.